Fidó de Corint, antic legislador corinti 
 Fidó (tirà), un dels trenta tirans d'Atenes 
 Fidó d'Atenes, ciutadà atenenc
 Fidó d'Argos, tirà d'Argos